Roto puede referirse a:

El adjetivo correspondiente al verbo romper, usado también como sustantivo (de forma equivalente a rotura).
Persona con mala vida que no es capaz de mantenerse despierta en su puesto de trabajo por haber consumido toda su energía la noche anterior. Desportillado es su sinónimo

Pseudónimo
 Chucho el Roto, bandido mexicano.
 El Roto, dibujante español.

Localismos
 Roto, en Chile, un personaje popular del siglo XIX y que derivó en un adjetivo para personas maleducadas.
 Roto, en México, petimetre del pueblo.
 Roto, en Perú y Bolivia, cualquier persona de nacionalidad chilena (indistintamente, de manera despectiva o no).

Otros usos
Romper la hora o rompida de la hora, tradición de Semana Santa.
Enlace roto, en navegación por internet.
Huevos rotos, plato derivado de los huevos fritos con patatas fritas.
Cristo Roto, estatua mexicana.
Cristal roto
Corazón roto Desilusión, ruptura de amor.
Parábola del cristal roto, para los costes de oportunidad.
Noche de los cristales rotos
Tolerancia cero ("teoría de la ventana rota" o "síndrome de la ventana rota", expresiones aplicadas por Rudolph Giuliani al orden público en Nueva York).
Rotura de presa

Notas